Artemis Entreri est un personnage de fiction, créé par R.A. Salvatore. Il s'inscrit dans l'univers des Royaumes oubliés, basé lui-même sur le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Biographie fictive 
Entreri est un assassin froid et méthodique. Il apparait pour la première fois dans le roman Les Torrents d'Argent, alors sur la piste de Régis le halfelin. À cette époque il était sous les ordres d'une guilde de Calimport dirigée par le pasha Amas. Ce dernier avait posé un contrat sur la tête de Régis pour lui avoir subtilisé un artefact magique de grande valeur, un rubis aux pouvoirs hypnotiques, permettant à celui qui le porte de convaincre à peu près n'importe qui.

Sur son chemin, Entreri rencontra Drizzt Do'Urden, le fameux rôdeur drow qui se révéla être son exacte opposition. À partir de là, il n'aura de cesse de vouloir le tuer car Drizzt représente tout ce qu'il déteste le plus au monde : il avait des amis, éprouvait des sentiments et avait des idéaux, ce qu'Entreri considérait comme autant de faiblesses qui entraverait la combativité. Or, étrangement, Drizzt était aussi doué que lui au combat, sinon meilleur. C'est pourquoi l'existence même de Drizzt était une insulte pour Entreri.

À la suite de la mort de Pasha Amas dans Le Joyau du Petit Homme, Régis prit le commandement de la guilde pendant un court moment avant d'être destitué et capturé par Entreri, qui se servit une fois de plus de l'halfelin pour appâter Drizzt dans Les Revenants du Fond du Gouffre.

C'est dans ce même roman qu'Entreri rencontre Jarlaxle, un mercenaire Drow partageant sa "vision du monde" et qui deviendra ce qui se rapprocherait le plus d'un ami pour lui. Ce duo d'anti-héros se retrouvera dans Serviteur du cristal et La Promesse du Roi Sorcier, d'autres romans de R.A. Salvatore où ils seront à l'honneur cette fois.

Mais Artemis sera confronté à Jarlaxe et surtout à la société des elfes noirs, pour lesquels la soif de pouvoir et d'intrigues ne connait pas de limites. Cet aspect du caractère de l'elfe noir sera renforcé lorsqu'il sera en possession de Crenshinibon, l'artefact maléfique dont la volonté unique est de dominer, en pervertissant son possesseur fasciné par la seule puissance du cristal.

Dans la continuité, Artemis Entreri s'assagit en quelque sorte lorsqu'il prend conscience de la médiocrité de son existence ; il vieillit comme tout humain, alors que Drizzt est un elfe pouvant vivre encore plusieurs siècles. Les conséquences sont funestes, il perd peu à peu ses réflexes et Jarlaxle, dans Les Ailes noires de la mort, lui en fait prendre conscience. Le tueur relativise donc, à partir de ce roman, sa position dans le monde et finit par accepter le fait qu'il ne peut rester le meilleur et se verra même indirectement confier une quête majeure, à savoir la destruction du cristal maléfique.

Notes et références 

Personnage des Royaumes oubliés
Meurtrier de fiction